

Топоніми 
 Цуґару () — місцевість на заході префектури Аоморі в Японії.
 Рівнина Цуґару — рівнина на заході префектури Аоморі в Японії.
 Півострів Цуґару — півострів на заході префектури Аоморі в Японії. 
 Протока Цуґару — протока між островами Хонсю і Хоккайдо в Японії. 
 Повіт Цуґару — колишній повіт провінції Муцу в Японії, у місцевості Цуґару.

 Цуґару — місто в Японії, у префектурі Аоморі.
 Повіт Кіта-Цуґару
 Повіт Мінамі-Цуґару
 Повіт Нака-Цуґару
 Повіт Нісі-Цуґару
 Повіт Хіґасі-Цуґару

Персоналії 
 Цуґару — японське прізвище.
 Цуґару — японський самурайський рід.

Кораблі 
 Цуґару — японський крейсер Імперського флоту Японії. Колишній російський бронепалубний крейсер «Паллада».

Інше 
 Цуґару — залізничний експрес між містами Хатінохе і Хіросакі у префектурі Аоморі в Японії.
 Цуґару — сорт яблук, які вирощують у префектурі Аоморі в Японії.
 Цуґарський сямісен — різновид японського традиційного сямісену, що виготовлявся місцевості Цуґару.